„Нова сила“ () е крайно дясна политическа партия в Италия.

Партията е основана от Роберто Фиоре и Масимо Морсело през 1997 г.

Член е на Европейския национален фронт и на коалицията на неофашистките политически партии в Италия.

Избори 

Неофашистки партии
Фашистки организации в Италия
Политически партии в Италия
Основани в Италия през 1997 година